Чемпионат Венгрии по футболу 2014/2015 — 116-й чемпионат Венгрии. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Дебрецен».

Участники 
Как и в прошлом сезоне в турнире приняли участие 16 команд. Покинули высшую лигу команды «Мезёкёвешд» и «Капошвар», их заменили «Ньиредьхаза» и «Дунауйварош».

Турнирная таблица 

После окончания сезона, в дополнение к двум клубам покинувшим лигу по спортивному критерию, ещё 4 клуба были отправлены в III национальную лигу из-за финансовых проблем и отсутствия лицензии на новый сезон. Это клубы «Дьёри ЭТО», «Кечкемет», «Печ» и «Ньиредьхаза». В следующем сезона в лиге сыграют только 12 клубов. Клуб «Ломбард Папа», вылетевший во II лигу, был расформирован по окончании сезона.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига на сайте Венгерской футбольной федерации
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Примечания 

2014/2015
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2014 году
Спорт в Венгрии в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году